Die Liste der Mitgliedsverbindungen des KV ist eine Gesamtaufstellung aller Mitgliedsverbindungen des Kartellverbandes katholischer deutscher Studentenvereine (KV) und des Kartellverbands katholischer nichtfarbentragender akademischer Vereinigungen Österreichs (ÖKV).


Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine 
Der Kartellverband hat 117 Vollmitgliedsverbindungen in Deutschland, der Schweiz, Österreich (wobei die österreichischen Verbindungen den ÖKV bilden; einen Sonderstatus nimmt der KStV Rhenania Innsbruck ein durch die Mitgliedschaft im KV und ÖKV) und Italien, von denen 66 (Stand 31. Juli 2018) über eine Aktivitas verfügen, die übrigen 51 nur noch über einen Altherrenverein. Diese Verbindungen haben zusammen etwa 16.400 Mitglieder.

Kartellverband katholischer nichtfarbentragender akademischer Vereinigungen Österreichs 
Der ÖKV hat zurzeit 15 Vollmitgliedsverbindungen in Österreich, Zollfeld Klagenfurt ist außerordentliches Mitglied. Von diesen 15 Verbindungen verfügen acht (Stand: 6. Januar 2018) über eine Aktivitas.

Befreundete Korporationen

Erloschene, aufgelöste oder fusionierte Vereine

Fußnoten

Quellen 
 KV-Jahrbuch 2006, Verband alter KVer e. V., Marl, 2006

!Mitgliedsvereine
Kartellverband, Liste der Mitgliedsvereine des
Liste (Katholizismus)
KV